Der Begriff Spindrift bezeichnet:
 in der Seefahrt die feine Gischt, die sich bei Starkwind über den Wellenkämmen bildet
 Spindrift (Alpinismus), feinkörniger Schnee, der durch Wind oder durch die Schwerkraft in steilen Hängen aufgewirbelt wird

Sonstiges:
 Spindrift Bluff, Kliff im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Spindrift Col, Gebirgspass auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Spindrift Rocks, Klippen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis